

Mitologia 
 Tersandro – personaggio della mitologia greca, re di Tebe, figlio di Polinice e di Argia
 Tersandro – personaggio della mitologia greca, figlio di Sisifo, padre di Aliarto e Corono